Tamaran (Noord-Sumatra), een dorp op het eiland Sumatra in Indonesië
Tamaran (fictieve planeet), een planeet uit de verhalen van DC Comics
Mercury Meltdown Revolution, een videospel dat in Japan is uitgegeven onder de naam Tamaran